New Chum Creek ist der Name folgender Fließgewässer in Australien:

 New Chum Creek (Isaac River), Nebenfluss des Isaac River in Queensland
 New Chum Creek (Suttor River), Nebenfluss des Suttor River in Queensland